Ablie Jallow – calciatore gambiano
 Lamin Jallow – calciatore gambiano
 Ousman Jallow – calciatore gambiano